Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2011 war die 15. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren.  Dieses Turnier fand vom 9. bis zum 13. November 2011 im Maritim-Badehotel und im Kurhaus im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21, U19 und U16) ermittelt.

Patrick Einsle besiegte im Finale den Titelverteidiger Stefan Kasper mit 4:3 und gewann nach 2009 zum zweiten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Roman Dietzel und dem deutschen Meister 2007 Sascha Lippe, der mit 114 Punkten das höchste Break des Turniers erreichte.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2 

Anmerkung
*1Drei Spieler waren am Ende der Gruppenphase punkte-, match- und framegleich. Die Entscheidung wurde im Jeder-gegen-Jeden-Modus im Shoot-Out durchgeführt.

Shoot out

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2011 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Bad Wildungen